Velika nagrada Italije 2005 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 4. septembra 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,878
|align="center"| —
|-
! 2
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:21,054
| +0,176
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:21,319
| +0,441
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:21,369
| +0,491
|-
! 5
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:21,477
| +0,599
|-
! 6
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:21,640
| +0,762
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,721
| +0,843
|-
! 8
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:21,962
| +1,084
|-
! 9
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:22,068
| +1,190
|-
! 10
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:22,266
| +1,388
|-
! 11
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:22,304
| +1,426
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:22,356
| +1,478
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:22,532
| +1,654
|-
! 14
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:22,560
| +1,682
|-
! 15
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:23,060
| +2,182
|-
! 16
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:23,291
| +2,413
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:24,666
| +3,788
|-
! 18
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:24,904
| +4,026
|-
! 19
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:25,859
| +4,981
|-
! 20
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:26,964
| +6,086
|}

Dirka

|-
! 1
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 53
| 1:14:28,659
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 53
| + 2,479 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 53
| + 17,975 s
| 8
| 6
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 22,775 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 53
| + 33,786 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 53
| + 43,925 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 53
| + 44,643 s
| 16
| 2
|-
! 8
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 53
| + 1:03,635
| 3
| 1
|-
! 9
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:15,413
| 15
| 
|-
! 10
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 1:36,070
| 6
| 
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 12
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 52
| +1 krog
| 7
| 
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 14
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 52
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 15
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 16
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 4
| 
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 51
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 18
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 51
| +2 kroga
| 18
| 
|-
! 19
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 51
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 20
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 50
| +3 krogi
| 19
| 
|}

Opombe 

 Vodilni: Juan Pablo Montoya 1-53 (53).
 Ni bilo odstopov. To se ni zgodilo od Velike nagrade Nizozemske 1961 (če ne štejemo letošnje Velike nagrade ZDA)).
 Ta dirka je tudi imela največ uvrščenih (20), prejšnji rekord je imela letošnja Velike nagrade Velike Britanije(19). 
 Čeprav je Kimi Räikkönen osvojil najboljši štartni položaj, je moral zaradi okvare motorja na zadnjem treningu štartati kot enajsti. To je pomenilo, da je Juan Pablo Montoya štartal s prvega mesta.
 Po tej dirki sta imela le še Fernando Alonso in Kimi Räikkönen možnosti za naslov, Michael Schumacher pa ni imel niti teoretičnih možnosti več.

Formula 1 sezona 2005
2005